Общество историков науки () — начальная профессиональная организация для научного исследования истории науки и техники.

Основано в 1924 году Джорджем Сартоном и  — в первую очередь для поддержки публикаций журнала , коий Сартон начал издавать в 1912 году. Он до сих пор выходит ежеквартально. 

Общество имеет более 3 тыс. членов по всему миру. Ежегодно проводятся конференции.

Наивысшее отличие, присуждаемое данным Обществом — , вручаемая ежегодно с 1955 года. Награжденные:  (2021),  (2020),  (2019),  (2018),  (2017), Парк, Кэтрин (2016),  (2015), Шейпин, Стивен (2014), Шаффер, Саймон (2013), Дастон, Лоррейн (2012),  (2011), Michael McVaugh (2010),  (2009),  (2008).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Публикации, 1989-1999 

Организации, основанные в 1924 году
История геологии
Исторические общества